Канзанаволок:
 Канзанаволок — остров на Водлозере в Карелии
 Канзанаволок — деревня в южной части одноимённого острова